

Histoire 
 Droujina, escorte d'un chef slave au Moyen Âge.
 Droujina volontaire populaire, organisation soviétique bénévole de maintien de l'ordre.

Géographie 
 Droujina, village de la République de Sakha en Russie.